Il singolare  del Prime Cup Aberto de São Paulo 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ricardo Mello ha battuto in finale Rafael Camilo 6–2, 6–1.

Teste di serie

 Ricardo Mello (campione)
 Horacio Zeballos (secondo turno)
 João Souza (quarti di finale)
 Máximo González (primo turno)

  Thiago Alves (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
  Federico Delbonis (semifinali)
  Paul Capdeville (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2011
ATP Challenger Tour 2011